La trempe est principalement un procédé de traitement des métaux et du verre à l'état solide. 

La trempe peut être thermique (chauffage suivi d'un refroidissement rapide) ou chimique (immersion dans un bain de sel fondu), il peut aussi être dans la masse du matériau ou uniquement à sa surface :

Types de trempe

Procédés de trempe 
 la trempe sur roue, procédé de vitrification d'alliages métalliques amorphes à partir d'alliages fondus ;
 la trempe sélective des sabres japonais se caractérise par une Hamon ; 
 l'effet de trempe instantanée d'une lave, phénomène volcanique produisant de la lave en coussin, ou pillow lava, notamment près des dorsales océaniques.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Trempe (métallurgie)
 Trempe superficielle

Traitement thermique